Die Liste von Ordensnamen aus Golden Dawn und Thelema enthält die Realnamen und die Ordensnamen bzw. Mottos bekannter Personen aus den esoterischen Gemeinschaften des Hermetic Order of the Golden Dawn (G∴D∴), des Astrum Argenteum (A∴A∴) und des Ordo Templi Orientis (O.T.O.) und anderer der Thelema-Bewegung nahestehender Personen, sowie deren Abkürzungen. Sowohl die magischen Mottos als auch deren Abkürzungen werden in den Schriften und Aufzeichnungen dieser Gesellschaften häufig als Pseudonym benutzt, die Liste kann also zur Auflösung solcher Angaben verwendet werden. Das magische Motto wurde bei der Aufnahme in den Orden vom Neophyt gewählt bzw. von einem Ordensoberen vergeben. Häufig wurde dem Namen dann bei Männern ein Frater (lateinisch „Bruder“) und bei Frauen ein Soror („Schwester“) vorangestellt, „Frater Perdurabo“ ist demnach aufzulösen als Aleister Crowley.

Die angegebenen Initialen stellen eine Suchhilfe und keinen Nachweis ihrer Verwendung dar. Das gilt insbesondere für nur aus einem Wort bestehende magische Namen, die meist ausgeschrieben werden.

Literatur 
 W. A. Ayton, Ellic Howe, F. Leigh Gardner: The Alchemist of the Golden Dawn : The Letters of the Revd W. A. Ayton to F. L. Gardner and Others, 1886-1905. Aquarian, 1985, ISBN 0-85030-288-9.
 Ithell Colquhoun: Sword of Wisdom : MacGregor Mathers and The Golden Dawn. Putnam 1975.
 Ellic Howe: Magicians of the Golden Dawn : A Documentary History of a Magical Order, 1887-1923. Red Wheel Weiser, 1978, ISBN 0-87728-369-9.
 Darcy Küntz: The Golden Dawn Source Book. Golden Dawn Studies Bd. 2. Holmes, 1996, ISBN 1-55818-331-0.

Weblinks 
 The Magical Mottos of A.C. & his Associates auf ToMegaTherion.co.uk
 Frater Alastor: 
 Mottos de la Golden Dawn (spanisch)
 Hermetic Order of the Golden Dawn, Mitgliederliste (englisch)

Einzelnachweise 

Thelema
Anthroponymie